Le Grand Prix moto d'Autriche 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto d'Autriche s'est déroulée du 12 au  sur le Circuit de Spielberg.

Classement des MotoGP 
Andrea Iannone obtient sa première victoire en MotoGP, offrant par la même occasion une victoire à Ducati qui n'en avait plus connu depuis la victoire de Casey Stoner en 2010 au Grand Prix d'Australie. Grâce à la deuxième place d'Andrea Dovizioso, cette course marque également pour Ducati le premier doublé 1-2 depuis celui de Casey Stoner et Loris Capirossi de 2007 lors du Grand Prix d'Australie.

Classement Moto2

Classement Moto3 
Joan Mir obtient sa première victoire en Moto3.

Source, notes et références

Notes

Références 

2016
Sport en Autriche en 2016
Sport en août 2016
aUT